Drapiez kan som auktorsförkortning betyda:

 Pierre-Auguste-Joseph Drapiez
 Pierre Auguste Joseph Drapiez

Robotskapade auktorsförkortningar